Andrejs Rastorgujevs (ur. 27 maja 1988 w Alūksne, ZSRR) – biathlonista łotewski, reprezentant swojego kraju, mistrz Europy w biegu indywidualnym.

W Pucharze Świata w biathlonie zadebiutował w 2009 roku w Östersund w sprincie na 10 km, który ukończył na 47. miejscu, lecz później został zdyskwalifikowany.

W tym samym roku uczestniczył również w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver, gdzie był pięćdziesiąty w sprincie, 58. w biegu pościgowym oraz 19. w sztafecie.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 

Łotewscy biathloniści
Urodzeni w 1988
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Łotewscy olimpijczycy